VRY steht für:
 Værøy Heliport (IATA-Code), Hubschrauberlandeplatz auf Værøy, Fylke Nordland in Norwegen

Vry steht für:
 Vry, französische Gemeinde im Département Moselle, Lothringen

Abkürzung